Jorge Velarde puede referirse a:

Jorge Velarde, pintor contemporáneo latinoamericano de Ecuador.
Jorge Enrique Velarde, militar peruano que participó en la Guerra del Pacífico.